Ажара Нкут Нжоя (; 12 января 1993, Нжиссе) — камерунская футболистка, нападающая испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Камеруна.

Биография

Клубная карьера 
Начинала играть в футбол в камерунских командах. В 2011 году вместе с партнёршей по сборной Огюстиной Эжанг перешла в российский клуб «Энергия» (Воронеж). Дебютный матч в высшей лиге России сыграла 25 апреля 2011 года против «Россиянки», а свой первый гол забила 8 мая 2011 года в ворота клуба «Звезда-2005». Всего за сезон 2011/12 приняла участие в 23 матчах высшей лиги, забила 5 голов и стала со своим клубом бронзовым призёром чемпионата России. Однако по окончании сезона «Энергия» лишилась профессионального статуса и футболистка перешла в «Россиянку». В подмосковном клубе не смогла пробиться в стартовый состав — в сезоне 2012/13 сыграла 14 матчей, из них только в одном вышла с первых минут, и забила 2 гола. Стала вице-чемпионкой России сезона 2012/13. В составе обеих российских команд участвовала в матчах женской Лиги чемпионов.

После отъезда из России некоторое время играла на родине, а затем выступала в американской лиге NWSL за «Уэстерн Нью-Йорк Флэш», где провела 7 неполных матчей, не отличившись голами.

В декабре 2015 года подписала контракт с дебютантом второго дивизиона Швеции «Сундсвалл» и выступала за него два сезона. Команда занимала места в нижней половине таблицы, но избегала зоны вылета. Спортсменка за два сезона забила 22 гола — 13 в сезоне 2016 года (вошла в топ-10 бомбардиров лиги) и 9 — в сезоне 2017 года.

В 2018 году выступала за норвежский «Сандвикен», клуб финишировал на четвёртом месте в чемпионате и стал финалистом Кубка Норвегии, а Нкут с 15 голами заняла второе место в споре бомбардиров. Не смогла сыграть в финале Кубка 2018 года, так как в это время играла за сборную. В следующем сезоне играла за другой клуб из Норвегии — «Валеренга», стала вице-чемпионкой и финалисткой Кубка, а в споре снайперов вошла в топ-10 (11 голов).

Карьера в сборной 
С начала 2010-х годов выступала за национальную сборную Камеруна. Участница Олимпиады 2012 года (3 матча). На чемпионате мира 2015 года сыграла все 4 матча своей команды и стала автором гола в ворота Японии. На чемпионате мира 2015 года сыграла все 4 матча и забила 2 гола, сделав «дубль» в победном матче с Новой Зеландией (2:1). За один из голов в ворота новозеландцев номинировалась на Премию Пушкаша.

Принимала участие в матчах чемпионата Африки. В частности, в 2014 и 2016 годах была вице-чемпионкой, а в 2018 году — бронзовым призёром (5 матчей, 2 гола).

Всего за сборную провела не менее 40 матчей, забила не менее 8 голов.

Примечания

Ссылки 
 
 Cameroon’s Nchout Ajara, a heroine on and off the pitch, can hurt England

Футболистки Камеруна
Игроки женской сборной Камеруна по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Атлетико Мадрид»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года